Abd-as-Sabur és un nom masculí teòfor àrab islàmic —en àrab عبد الصبور, ʿAbd as-Sabūr— que literalment significa «Servidor del Pacient», essent «el Pacient» un dels epítets de Déu. Si bé Abd-as-Sabur és la transcripció normativa en català del nom en àrab clàssic, també se'l pot trobar transcrit Abdul Sabur, Abdul Sabour... normalment per influència de la pronunciació dialectal o seguint altres criteris de transliteració. Com a teòfor, també el duen molts musulmans no arabòfons que l'han adaptat a les característiques fòniques i gràfiques de la seva llengua.

Notes 

Abd-as-Sabur